Sandusky, kan syfta på,

 Sandusky, Michigan, ort i Michigan.
 Sandusky, Ohio, ort i Ohio.
 Sandusky County, county i Ohio.
 Upper Sandusky, ort i Ohio.